NZ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Novo Zelandijo.
 kratica za Narodno zaščito
 kratica za Novo zavezo